Il doppio  dell'Hall of Fame Tennis Championships 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Mardy Fish e John Isner erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Jordan Kerr e Rajeev Ram hanno battuto in finale Michael Kohlmann e Rogier Wassen 66–7, 7–67, 10–6

Teste di serie

  Rik De Voest /  Ashley Fisher (primo turno)
  Philipp Petzschner /  Alexander Peya (semifinali)

  Jordan Kerr /  Rajeev Ram (campioni)
  Eric Butorac /  Scott Lipsky (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Hall of Fame Tennis Championships 2009
ATP World Tour 2009